Лижие JS17 е болид от Формула 1, с който отборът на Лижие участва през периода 1981 и 1982. Той е конструиран от Жерард Дюкаруж и Мишел Бюжон.

За сезон 1981, Лижие сключи сделка с Матра, за да захранват с двигатели болидите на френския отбор. След доброто си представяне през миналия сезон където завършиха зад Уилямс при конструкторите, този се оказа леко разочороващ. Все пак Жак Лафит постигна две победи за JS17 в ГП на Австрия 1981 и в ГП на Канада 1981 като последното бе при изключително мокри условия. Единствено Лафит постигна всичките 44 точки за тима, след като съотборниците му Жан-Пиер Жарие, Жан-Пиер Жабуй и Патрик Тамбей не показа добри резултати. Самият Жабуй, който подписа с Лижие за този сезон, все още лекуваше контузия нанесена в предпоследното състезание за сезон 1980, тогава пилот на Рено и трябваше да пропусне първите два кръга за 1981. Негов заместник бе Жарие, но за ГП на Бразилия Жабуй направи дебюта си с новия отбор. Формата на Жабуй бе сериозно засегната от контузията по краката и след ГП на Испания 1981, той бе заменен от Патрик Тамбей, който не регистрира нито едно завършено състезание от останалите осем.

За сезон 1982, JS17 отново бе използва в употреба, като Еди Чийвър бе съотборника на Лафит. Американеца постигна два подиума в ГП на Белгия 1982 и ГП на Детройт 1982, докато Лафит постигна шесто място в последното. Макар надшественика JS19 да дебютира в ГП на Монако 1982, последното състезание на JS17 бе в ГП на Канада 1982, като от ГП на Франция 1982 нататък бе използван JS19.

Класиране във Формула 1

Външни препратки 
Лижие JS17 в statsf1.com

Болиди от Формула 1